Blanco Encalada je lahko:
 Manuel Blanco Encalada, predsednik Čila;
 Blanco Encalada (fregata);
 La Avenida Blanco Encalada, Santiago de Chile;
 Blanco Encalada (naselje)